Bredgrynnan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Bredgrynnan (vid Storskäret, Malax), Österbotten, 
 Bredgrynnan (vid Trutören, Malax), Österbotten, 
 Bredgrynnan, Korsnäs, Österbotten,

Se även
Bredgrynnas
Brudgrynnan
Bredgrund
Bredgrundet
Bredgrunden

Robotskapade Finlandförgreningar